Orbán Mária (1961–2003) festő
Orbán Mária (színművész) 
Havasiné Orbán Mária (1952–) magyar jogász